Yaogou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yaogou (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Yaogou (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar